

Топоніми 
 Ґодзьо — місто в Японії, у префектурі Нара.

Персоналії 
 Ґодзьо — японське прізвище.

Інше 
 Ґодзьо — назва вулиці в Кіото.